Het seizoen 2019/20 van de Premier League was het 28ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Het seizoen ving aan op 10 augustus 2019 en zou eindigen op 17 mei 2020. Manchester City prolongeerde op de laatste speeldag van het vorig seizoen de titel. Het werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Cardiff City FC, Fulham FC en Huddersfield Town FC degradeerden en kwamen dit seizoen dus niet meer uit in de Premier League. Zij werden vervangen door Norwich City, Sheffield United en Aston Villa. Voor Norwich City en Aston Villa betekent dit een terugkeer na drie seizoenen in de Championship, terwijl Sheffield United twaalf jaar afwezig was.

Het seizoen werd begin maart 2020 stilgelegd vanwege de coronapandemie. Per juni werd er weer hervat, maar zonder publiek.

Teams

Trainerswissels

Eindstand

Legenda

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Assists

Wedstrijden zonder tegendoelpunten 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2019/20